Wolfgang Paul (1913–1993) Nobel-díjas német fizikus
 Wolfgang Paul (1940) német labdarúgó (Borussia Dortmund)